Lovelady Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lovelady Township (Burke County, North Carolina)
 Lovelady Township (Caldwell County, North Carolina)